Михаил Немчи́нов:
 Немчинов, Михаил Антонович (1906—1957) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Немчинов, Михаил Ардалионович (1825—1889) — действительный статский советник, строитель, владелец крупного кирпичного завода.